Kakhidze ist der Familienname folgender Personen:

 Jansug Kakhidze (1935–2002), georgischer Dirigent
 Vakhtang Kakhidze (* 1959), georgischer Komponist und Dirigent
 Alevtina Kakhidze (* 1973), ukrainische Künstlerin